Je pense à vous est le titre de deux films :

Je pense à vous (1992) de Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne.
Je pense à vous (2006) de Pascal Bonitzer

Homonymie de titre